Lehri steht für:

Orte:
 Lehri (Marokko) ein Ort in Marokko
 Lehri (Distrikt), ein ehemaliger Distrikt in Pakistan